Riyad Mahrez – calciatore algerino
 Sidi Mahrez – santo tunisino